Majestic Theatre ist der Name folgender Theatergebäude:

 Majestic Theatre (Dallas), Texas
 Majestic Theatre (New York), am Broadway, New York City

im NRHP gelistete Objekte:
 Majestic Theatre (Illinois), ID-Nr. 85000977
 Majestic Theatre (San Antonio), Texas, ID-Nr. 75001952